My Name – koreański serial telewizyjny
 My Name –  album BoA
 My Name –  album Mélanie Pain
 My Name –  album Leny Philipsson

Zobacz też 
 Myname